Fourth Church of Christ, Scientist ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Fourth Church of Christ, Scientist (Denver, Colorado), NRHP-ID 04000336
 Fourth Church of Christ, Scientist (New Orleans, Louisiana), NRHP-ID: 02000782